The Stepmother – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Pathé Frères
The Stepmother – cortometraggio del 1910 diretto da Sidney Olcott
The Stepmother – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Stepmother – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Stepmother – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Solter